Râul Văleni se poate referi la:

 Văleni - afluent al râului Arieș
 Văleni - afluent al râului Câlneș
 Văleni - alt nume al râului râului Valea Mare, afluent al râului Homorod.
 Văleni - alt nume al Râului Vălenilor afluent al râului Iza
 Văleni - afluent al râului Mureș
 Văleni - afluent al râului Niraj